Nyingtri is een prefectuur in de Tibetaanse Autonome Regio in China. De prefectuur ligt in het gebied van de traditionele Tibetaanse provincie U-Tsang. De hoofdstad van de prefectuur is de gelijknamige stad Nyingtri.

In de prefectuur ligt de luchthaven Nyingtri.

Arrondissementen 
De prefectuur Nyingtri is onderverdeeld in 7 verschillende divisies op arrondissementniveau.